TSX steht als Abkürzung für:
 Toronto Stock Exchange, eine kanadische Wertpapierbörse
 Transactional Synchronization Extensions, eine Erweiterung der x86-Befehlssätze

tsx steht für:
 Mubami, (ISO-639-3-Code), eine der Papuasprachen
 eine Dateiendung, siehe JSX (JavaScript)

TS-X steht für:
 TerraSAR-X, ein Erderkundungssatellit

Abkürzung